Enar Josefsson (1916-1989), fondeur suédois
 Jacob Josefson (né en 1991), joueur professionnel suédois de hockey sur glace
 Per Josefsson (né en 1959), investisseur suédois